Новосёловский сельсовет

 Новосёловский сельсовет — в Новосёловском районе Красноярского края
 Новосёловский сельсовет — в Виноградовском районе Московской области (до 1923, 1927—1939)